Baddie (Nobu), een lied van Nobu uit 2021
 Baddie ($hirak), een lied van $hirak in samenwerking met Cristian D, Ronnie Flex, KM en Emms uit 2023

Zie ook  
 Baddies, Britse indierockband